Cerna eller Černá kan syfta på:

 Cerna (djur) – ett släkte av steklar

Geografi

Kroatien 

 Cerna, Kroatien – en kroatisk kommun 
 Cerna (ort i Kroatien), Srijem,

Tjeckien 

 Černá (vattendrag), Mähren-Schlesien, 
 Černá (ort), Vysočina, 
 Černá v Pošumaví, ort, Södra Böhmen, Okres Český Krumlov, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar